Вильятурьель ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 56,63 км². Население — 1 887 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Portal de Villaturiel

Муниципалитеты Леона